Лобачёва — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Лобачёва, Елена Николаевна — доктор экономических наук, профессор.
 Лобачёва, Ирина Викторовна (род. 1973) — российская фигуристка; в настоящее время — тренер по фигурному катанию.
 Лобачёва, Мария Александровна (род. 1971) — российская актриса кино и театра.
 Лобачёва, Пелагея Александровна (Пелагея Рязанская; 1890—1966) — блаженная, духовная дочь преподобного Серафима Вырицкого. Топоним 
 Лобачёва — река в России, протекает в Томской области.